Il doppio del torneo di tennis Marjorie Sherman Women's Circuit 2 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Julija Bejhel'zymer e Anastasіja Vasyl'jeva che hanno battuto in finale Başak Eraydın e Melis Sezer 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Julija Bejhel'zymer /  Anastasіja Vasyl'jeva (Campionesse)
 Başak Eraydın /  Melis Sezer (finale)

 Xenia Knoll /  Anna Zaja (semifinali)
 Manon Arcangioli /  Alexandra Artamonova (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Marjorie Sherman Women's Circuit 2013